Cátia Vide (Porto, 1990) é uma ilustradora, autora e designer gráfica portuguesa.

Biografia 
Cátia Vide nasceu na cidade do Porto, estudou em Braga, viveu e trabalhou em Barcelona, em Lisboa, e vive atualmente na sua cidade natal.

Licenciou-se em Design Gráfico pela Escola Superior de Design no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Desde 2019 que se dedica inteiramente à ilustração e design gráfico.

Publicou, até à data, seis álbuns ilustrados para a infância.

No seu trabalho explora a técnica mista, baseada no acaso e na experimentação de diversos materiais como fita cola, recorte e colagem, desenho, texturas, composição digital, entre outros.

Obras publicadas 

 A Reunião na rua das Aguarelas, em frente ao Pátio dos Artistas, com texto de Rosa Montez, publicado pela APEI em colaboração com a GainKids e o programa Erasmus+ (2022)
 A vassoura que desvassourou, com texto de Ana Oliveira, publicado pela Trinta Por Uma Linha (2021)
 Nós, as crianças… Temos direitos – A convenção dos direitos da criança em Pop Up 360º, com texto de Cláudia Manata, Fernanda Salvaterra, Rita Rovisco, Rosa Montez, e engenharia do papel de André Pimenta, publicado pela APEI em colaboração com o IAC - Instituto de Apoio à Criança, e com o apoio da Fundação Caloust Gulbenkian e da Câmara Municipal de Lisboa (2022), recomendado pelo Plano Nacional de Leitura
 A Sala das Borboletas, com texto de Maria José Patrício, publicado pela Matrioska (2021)
 Se os animais fossem aos Jogos Olímpicos, com texto de Alice Cardoso, publicado pela  Recortar Palavras (2020), e que integra o programa Roteiros Digitais de Leitura pelo Plano Nacional de Leitura
Se os animais escolhessem a sua nacionalidade, com texto de Alice Cardoso, publicado pela Recortar Palavras (2015), recomendado pelo Plano Nacional de Leitura LER+

Prémios 

 Prémio de Mérito pela 3x3 Magazine of Contemporary Illustration, USA (2022)
 Prémio de Mérito pela 3x3 Magazine of Contemporary Illustration, USA (2002)
 Short Listed pela Communication Arts (2022)
 Menção Honrosa pela 3×3 Magazine of Contemporary Illustration, USA (2020)
 Finalista no Concurso Sardinhas Festas de Lisboa, PT (2020)
 Vencedora nas categorias Packaging e Design Editorial, publicado em Design and Design: Book Of The Year Vol. 7, Index Book, USA (2015)
 3º lugar no Concurso Ilustração Contemporânea Portuguesa, PT (2015)
 Vencedora no Concurso de design editorial do livro Relatório & Contas pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, PT (2013)

Ligações Externas 

 https://www.publico.pt/autor/catia-vide
 https://marketeer.sapo.pt/freelancer-do-dia-ccp-by-marketeer-catia-vide?photo=1
 https://labor.pt/home/2021/10/28/novo-livro-de-ana-paula-incentiva-ao-desvassouramento/ 
 https://escsmagazine.escs.ipl.pt/entrevista-a-catia-vide/ 
 Site de Cátia Vide
 Facebook de Cátia Vide
 Instagram de Cátia Vide
 Loja Online de Cátia Vide

!Artigos novos
Ilustradores de Portugal
Personalidades do Grande Porto
Naturais do Porto
Nascidos em 1990
